Са́кта (, ) — разновидность фибулы, элемент латышского национального костюма. Схожие украшения встречаются у эстонцев и скандинавов.

История и описание 

Латышское слово sakta связано с глаголом segt, «прикрывать», и восходит к индоевропейскому корню *seg — «прикреплять», «касаться».

Многократно упоминается в латышском фольклоре. В дайнах говорится, в частности, что сакту выковал дочери Солнца небесный кузнец

На территории, населенной балтскими племенами в VIII и IX веке были распространены посеребренные мужские «совиные сакты». На территории Латвии найдено около тридцати фибул этого типа, в том числе двадцать в Латгалии.

Начиная с раннего Средневековья имели хождение подковообразные сакты (), схожие с образцами из других регионов Европы и окончательно вытесненные круглыми сактами () лишь в XVII веке. Из круглых сакт возникли «пузырчатые» сакты () с характерным кольцом выпуклостей и геометрическим (обычно зигзагообразным) или растительным орнаментом, часто серебряные с позолотой.

Впоследствии сакты стали элементом прежде всего женского национального костюма. Меньшими по размеру, обычно бронзовыми (встречаются также янтарные образцы), застегивали сорочки, более крупными и богато украшенными — шерстяную накидку.

Модели сакт различались по назначению и внешнему виду. В частности, в Курземе бытовали «кучевые» круглые сакты (), которые носили вертикальным рядом по несколько штук, скрепляя лентой, «лиственные» сакты () с коваными лепестками и стеклянными вставками, «помолвочные» сакты () с мотивом соединенных рук, которые жених дарил невесте во время помолвки. В тех же целях использовали сакты в форме сердец.

В XIX веке после «Первого пробуждения» сакта, яркий элемент латышского костюма, начала становиться одним из национальных символов. В настоящее время широко используется в фольклорных ансамблях и как женское украшение.

В культуре 
Название Sakta получил первый ансамбль латышского танца и песни, организованный в 1947 году при Латвийской государственной филармонии С. М. Красноперовым.

В 1950 году по мотивам драмы Райниса «Играл я, плясал» А. П. Скулте был написан балет «Сакта свободы» (), отмеченный Сталинской премией второй степени.

В 1959 году Рижский радиозавод имени А. С. Попова разработал радиолу «Сакта» с оформленной в виде сакты окантовкой индикатора настройки.

Банк Латвии выпустил в 2007 году выпустил в обращение монету достоинством в 1 лат с изображением совиной сакты, а также три коллекционные золотые монеты с разными видами сакт достоинством 5 евро (2016 год), 20 евро (2017 год) и 75 евро (2018 год).

В 2006 году Почта Латвии выпустила марку с изображением сакты из Крустпилса.

Галерея

См. также 
 Фибула

Примечания 

Национальные украшения
Латышская культура
Эстонская культура
Латышский национальный костюм
Застёжки
Броши
Археологические артефакты по типу